«Голда» — художественный фильм израильского режиссёра Гая Наттива, премьера которого состоялась 19 февраля 2023 года на 73-м Берлинском кинофестивале. Главная героиня картины — премьер-министр Израиля Голда Меир, которую сыграла Хелен Миррен.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1973 году, во время арабо-израильской войны. Премьер-министру Израиля Голде Меир предстоит принять крайне ответственное решение.

В ролях 
 Хелен Миррен
 Камилль Коттин
 Рэми Хьюбергер
 Лиор Ашкенази
 Элли Пирси
 Эд Стоппард
 Дэн Каплан

Производство и премьера 
Съёмки фильма начались в апреле 2021 года в Лондоне. Режиссёр проекта — Гай Наттив, сценарий написал Николас Мартин. Главная роль досталась Хелен Миррен.

Премьерный показ состоялся в феврале 2023 года на 73-м Берлинском кинофестивале.

Примечания 

Фильмы Израиля